Jan Rotter (1807-1886), benedyktyn
 Jan Rotter (1850–1906), polski inżynier, nauczyciel, polityk
 Jan Rotter (1915–1977), polski dziennikarz i działacz sportowy
 Jan Rotter (1991-), niemiecki zapaśnik